Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Championships 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Chris Evert 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)
 Billie Jean King (semifinali)

 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Virginia Wade (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1974